Charleroi hace referencia a varios artículos:

Lugares
Charleroi, mayor ciudad de Valonia, Bélgica;
Charleroi (Pensilvania), Estados Unidos;